Иван Носович: Носович, Иван Феодосиевич (1862—после 1929) — русский архитектор.
 Носович, Иван Иванович (1788—1877) — русский этнограф и лексикограф.